Regenboogkerk (Amsterdam)
Regenboogkerk (Nuenen)